Кардиналы, возведённые Папой римским Климентом XI — 70 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на пятнадцати Консисториях за двадцать с половиной лет понтификата Климента XI.

Самой крупной консисторией была Консистория от 17 мая 1706 года, на которой было возведено двадцать кардиналов.

Консистория от 17 декабря 1703 года 
 Франческо Пиньятелли старший, Theat., архиепископ Неаполя (Неаполитанское королевство).

Консистория от 17 мая 1706 года 
 Франческо Мартелли, титулярный латинский патриарх Иерусалимский, секретарь Священной Конгрегации Священной Консульты (Папская область);
 Джанальберто Бадоаро, патриарх Венеции (Венецианская республика);
 Лоренцо Казони, титулярный архиепископ Кесарии, асессор Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Папская область);
 Лоренцо Корсини, титулярный архиепископ Никомедии, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Лоренцо Фиески, архиепископ Генуи (Генуэзская республика);
 Франческо Аквавива д’Арагона, титулярный архиепископ Лариссы, апостольский нунций в Испании (Папская область);
 Томмазо Руффо, титулярный архиепископ Никеи, префект Дома Его Святейшества (Папская область);
 Орацио Филиппо Спада, архиепископ-епископ Лукки, апостольский нунций в Польше (Папская область);
 Филиппо Антонио Гуалтерио, архиепископ-епископ Имолы, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Джузеппе Валлемани, титулярный архиепископ Афин, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Кристиан Август Саксен-Цейцский, епископ Дьёра (королевство Венгрия);
 Раннуцио Паллавичино, референдарий Трибуналов Апостольской Сигнатуры Справедливости и Милости, губернатор Рима (Папская область);
 Джандоменико Параччани, апостольский протонотарий, аудитор Его Святейшества (Папская область);
 Алессандро Капрара, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Жозеф-Эмманюэль де Ла Тремуй, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Габриэле Филиппуччи, выборщик Трибунала Апостольской Сигнатуры Справедливости (Папская область);
 Карло Агостино Фаброни, секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Папская область);
 Карло Колонна, апостольский протонотарий, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Пьетро Приули, клирик Апостольской Палаты (Папская область);
 Никола Гримальди, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область).

Консистория от 7 июня 1706 года 
 Микеланджело Конти, титулярный архиепископ Тарсо, апостольский нунций в Португалии (Папская область).

Консистория от 1 августа 1707 года 
 Шарль-Тома Майар де Турнон, титулярный латинский патриарх Антиохийский, апостольский визитатор с правом легата a latere в Китае и королевствах Восточной Индии (Папская область).

Консистория от 15 апреля 1709 года 
 Улиссе Джузеппе Гоццадини, титулярный архиепископ Теодозии, Секретарь бреве князьям (Папская область);
 Антонио Франческо Санвитале, архиепископ Урбино, префект Дома Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 23 декабря 1711 года 
 Аннибале Альбани, апостольский протонотарий supernumerary, президент Апостольской Палаты (Папская область).

Консистория от 18 мая 1712 года 
 Лодовико Пико делла Мирандола, титулярный латинский патриарх Константинопольский, префект Апостольского дворца (Папская область);
 Джанантонио Давиа, архиепископ-епископ Римини (Папская область);
 Агостино Кузани, епископ Павии (Миланское герцогство);
 Джулио Пьяцца, епископ Фаэнцы (Папская область);
 Антонио Феличе Дзондадари, титулярный архиепископ Дамаска (Папская область);
 Мануэль Ариас-и-Поррес, O.S.Io.Hieros., архиепископ Севильи (Испания);
 Джованни Баттиста Бусси, архиепископ-епископ Анконы (Папская область);
 Пьер Марчеллино Коррадини, титулярный архиепископ Афин (Папская область);
 Бенито де Сала-и-де-Карамани, O.S.B.Cas., епископ Барселоны (Испания);
 Арман Гастон Максимильен де Роган, епископ Страсбурга, Эльзас (Франция);
 Нуно да Кунья-э-Атайде, титулярный епископ Тарги, великий инквизитор Португалии (Португалия);
 Вольфганг Ганнибал фон Шраттенбах, епископ Оломоуца, Моравия (Земли богемской короны);
 Луиджи Приули, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Папская область);
 Джузеппе Мария Томази ди Лампедуза, Theat. (Папская область);
 Джованни Баттиста Толомеи, S.J. (Папская область);
 Франческо Мария Касини, O.F.M.Cap. (Папская область);
 Курцио Ориго, секретарь Священной Конгрегации Священной Консульты (Папская область);
 Мельхиор де Полиньяк, аудитор Трибунала Священной Римской Роты (Франция).

Консистория от 30 января 1713 года 
 Бенедетто Эрба-Одескальки, архиепископ Милана, апостольский нунций в Польше (Папская область);
 Дамиан Хуго Филипп фон Шёнборн-Буххайм (Папская область).

Консистория от 6 мая 1715 года 
 Фабио Оливьери, секретарь апостольских бреве, про-префект Апостольского дворца (Папская область).

Консистория от 29 мая 1715 года 
 Анри-Понс де Тиар де Бисси, епископ Мо (Франция);
 Иннико Караччоло младший, епископ Аверсы (Неаполитанское королевство);
 Бернардино Скотти, губернатор Рима и вице-камерленго Святой Римской Церкви (Папская область);
 Карло Мария Марини, префект Дома Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 16 декабря 1715 года 
 Никколо Караччоло, архиепископ Капуи (Неаполитанское королевство);
 Джамбаттиста Патрици, титулярный архиепископ Селевкии Исаврийской, генеральный казначей Апостольской Палаты (Папская область);
 Фердинандо Нуцци, титулярный архиепископ Никеи, секретарь Священной Конгрегации по делам епископов и монашествующих (Папская область);
 Никола Гаэтано Спинола, титулярный архиепископ Тебеса, аудитор Апостольской Палаты (Папская область).

Консистория от 15 марта 1717 года 
 Джиберто Бартоломео Борромео, титулярный латинский патриарх Антиохийский, епископ Новары, префект Дома Его Святейшества (Папская область).

Консистория от 12 июля 1717 года 
 Джулио Альберони, премьер-министр Испании (Испания);
 Имре Чаки, архиепископ Калочи и Бача (королевство Венгрия).

Консистория от 29 ноября 1719 года 
 Леон Потье де Жевр, архиепископ Буржа (Франция);
 Франсуа де Майи, архиепископ Реймса (Франция);
 Джорджо Спинола, титулярный архиепископ Кесарии, апостольский нунций в Австрии (Папская область);
 Корнелио Бентивольо, титулярный архиепископ Карфагена, апостольский нунций во Франции (Папская область);
 Тома Филипп Вальра д’Энен-Льетар д’Эльзас-Буссю де Шиме, архиепископ Мехелена (Австрийские Нидерланды);
 Джованни Франческо Барбариго, епископ Брешии (Венецианская республика);
 Луис Антонио де Бельюга-и-Монкада, Orat., епископ Картахена (Испания);
 Жозе Перейра де Ласерда, епископ Фару (Португалия);
 Михаэль Фридрих фон Альтан, епископ Ваца (королевство Венгрия);
 Джованни Баттиста Салерни, S.J. (Папская область).

Консистория от 30 сентября 1720 года 
 Карлос Борха Сентельяс-и-Понсе де Леон, патриарх Западной Индии (Испания);
 Альваро Сьенфуэгос Вилласон, S.J. (Испания).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом XI;
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом XI;
 Консистория 1703 года;
 Консистория 1706 года (май);
 Консистория 1706 года (июнь);
 Консистория 1707 года;
 Консистория 1709 года;
 Консистория 1711 года;
 Консистория 1712 года;
 Консистория 1713 года;
 Консистория 1715 года (май I);
 Консистория 1715 года (май II);
 Консистория 1715 года (декабрь);
 Консистория 1717 года (март);
 Консистория 1717 года (июль);
 Консистория 1719 года;
 Консистория 1720 года.

Климент XI

Климент XI